Zapata může označovat:

 Emiliano Zapata – mexický revolucionář (1879–1919)
 Orlando Zapata – kubánský vězeň svědomí (1967–2010)
 Poloostrov Zapata – kubánský poloostrov nacházející se jihovýchodně od Havany